Хагоярви — водораздельное озеро на территории Пенингского сельского поселения Муезерского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,3 км². Располагается на высоте 178,9 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные, местами заболоченные.

Хагоярви — водораздельное озеро, сток осуществляется в двух направлениях:
 с юго-западной стороны озера вытекает водоток без названия, воды которого через ряд проток и озёр попадают в реку Сидру, и далее, через Сидраозеро и Тумасозеро, вливаются в реку Сонго, втекающую в озеро Селецкое.
 с северо-запада вытекает ручей, впадающий в озеро Палоярви, протокой соединяющееся с озером Талвисъярви, через которое протекает река Талвиесдеги, втекающая с правого берега в реку Волому, впадающую в Сегозеро.

В озере расположено не менее шести безымянных островов различной площади.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001111102000007567.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Талвиесдеги
Бассейн Сонго
Озёра Муезерского района